Funadhoo, seltener auch Funadu, heißen mehrere Inseln der Malediven: 

 Funadhoo (Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll), bewohnte Insel im Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll, Verwaltungsatoll Shaviyani 
 Funadhoo (Baa-Atoll), unbewohnte Insel im Süd-Maalhosmadulu-Atoll, Verwaltungsatoll Baa
 Funadhoo (Nord-Malé-Atoll),  Lager für Kraftstoffe nahe Malé, Nord-Malé-Atoll, Verwaltungsatoll Kaafu